Єльцин Борис Миколайович  — російський політичний та державний діяч, президент Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки (РРФСР) у 1991, Перший президент Російської Федерації у 1991-1999.
 Єльцин Техеда — костариканський футболіст, півзахисник клубу «Лозанна» та національної збірної Коста-Рики.
 Борис Єльцин. Від світання до сонцепаду — книга спогадів Олександра Коржакова, колишнього начальника служби безпеки президента Єльцина. 
 Єльцина Наїна Йосипівна — дружина першого Президента Росії Бориса Миколайовича Єльцина.